Флора Угвунва (; род. 26 июня 1984 года, Онича, Нигерия) — нигерийская легкоатлетка-паралимпийка. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Нигерии
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года